Un jujube est le fruit du jujubier commun,
 Le « jujube » est une appellation commune au Canada francophone pour les friandises faites de gélatine.
 Jujube est le nom de l'iguane possédé par Selma Bouvier, un personnage de la série télévisée les Simpson.
 Jujube est un renard de bande dessinée de Gotlib dans Nanar, Jujube et Piette et dans les BD de Gai-Luron.